En Pologne, Domachowo peut désigner :

 Domachowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Domachowo, un village de la voïvodie de Poméranie ;
 Domachowo, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.